|-
| 103601 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103602 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103603 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103604 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103605 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103606 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103607 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103608 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103609 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103610 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103611 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103612 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103613 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103614 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103615 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103616 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103617 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103618 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103619 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103620 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103621 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103622 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103623 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103624 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103625 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103626 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103627 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103628 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103629 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103630 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103631 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103632 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103633 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103634 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103635 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103636 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103637 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103638 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103639 - || || 2 de febrer, 2000 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 103640 - || || 4 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103641 - || || 4 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103642 - || || 5 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103643 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103644 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103645 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103646 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103647 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103648 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103649 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103650 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103651 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103652 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103653 - || || 5 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103654 - || || 2 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 103655 - || || 6 de febrer, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 103656 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103657 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103658 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103659 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103660 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103661 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103662 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103663 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103664 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103665 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103666 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103667 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103668 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103669 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103670 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103671 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103672 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103673 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103674 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103675 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103676 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103677 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103678 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103679 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103680 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103681 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103682 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103683 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103684 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103685 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103686 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103687 - || || 1 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103688 - || || 1 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103689 - || || 1 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103690 - || || 7 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103691 - || || 7 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103692 - || || 3 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103693 - || || 2 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103694 - || || 7 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103695 - || || 5 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103696 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103697 - || || 8 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103698 - || || 10 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103699 - || || 7 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103700 - || || 7 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
3